Grzegorz Kowalski (ur. 1942) – polski rzeźbiarz i performer, profesor
 Grzegorz Kowalski (ur. 1946) – polski działacz partyjny, wicewojewoda skierniewicki
 Grzegorz M. Kowalski – polski prawnik i historyk, dr hab.